Сергей Спасский:
 Спасский, Сергей Дмитриевич (1898—1956) — советский поэт, переводчик и прозаик, драматург, литературный критик.
 Спасский, Сергей Николаевич (1884—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Спасский, Сергей Сергеевич (1910—1979) — советский химик.